Pessoas
Eisaku Sato, político japonês
Hinata Sato, idol japonesa
Naoto Sato, astrônomo
Nelson Sato, empresário
Sabrina Sato, modelo e apresentadora brasileira
Takeru Sato, ator japonês
Takuma Sato, piloto japonês de F1

Outros
Hoshi Sato (Star Trek), personagem da telessérie

Desambiguações de sobrenomes
Sobrenomes da língua japonesa